Ел Перал има више значења:

 Ел Перал (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Перал (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Перал (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Перал (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Перал (Сан Антонино ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Перал (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Перал (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику